Mk 82 bezeichnet:
 Mark 82, eine ungelenkte Mehrzweck-Freifallbombe

MK-82 steht für:
 Opština Čučer-Sandevo, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK82